Mistrzostwa Świata w Unihokeju 1998 – 2. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 25 do 31 maja 1998 roku w dwóch miastach – Brnie i Pradze w Czechach.

Dywizja A

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Final

Składy medalistów

Ranking końcowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF)

Mistrzostwa świata w unihokeju
1998 w sporcie
Sport w Brnie
Sport w Pradze
Unihokej w Czechach
1998 w Czechach